Zachariasz – imię męskie
 Zachariasz – kapłan i prorok, ukamienowany na rozkaz króla Joasza
 Zachariasz – król Izraela w ok. 753–752 p.n.e.
 Zachariasz – autor biblijnej Księgi Zachariasza
 Zachariasz – kapłan, ojciec Jana Chrzciciela
 św. Zachariasz – papież w latach 741–752
 Zachariasz – patriarcha Jerozolimy